Никола́й Серге́евич Серге́ев (9 февраля 1920 — 21 февраля 2007) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, венгерских событий 1956 года, операции «Дунай» и Холодной войны. Генерал-майор.

Биография

Ранние годы 
Николай Сергеев родился 9 февраля 1920 года в селе Советское Ленинского района Северо-Казахстанской области в крестьянской семье.
Окончил 7 классов средней школы и поступил в техникум советской торговлив городе Фрунзе. По окончании которого (1939) , работал товароведом в городе Пржевальске.

В ноябре 1939 года был призван в Красную Армию место призыва: Карасуйский РВК, Киргизская ССР, Ошская область, Карасуйский район. Служил в Киевском особом военном округе наводчиком орудия в артполку 130-й стрелковой дивизии. В феврале 1940 года был направлен во 2-е Свердловское пехотное училище.

Участие в Великой Отечественной войне 
Лейтенант Сергеев Н. С. в июле 1941 года закончил 2-е Свердловское пехотное училище и был назначен командиром разведывательной роты 311-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта.

Был тяжело ранен и эвакуирован на санитарном поезде в город Кызыл, где с ноября 1941 года по январь 1942 года находился на излечении в госпитале.

В январе 1942 года назначен командиром разведывательной роты в 175-ю стрелковую дивизию. Под Харьковом дивизия попала в окружение. Разведрота Н. С. Сергеева сумела выйти к своим войскам в районе Сталинграда и влилась в состав формировавшейся 169-й стрелковой дивизии 64-й армии. Разведчикам был дан приказ захватить пленного. В ходе дерзкой вылазки в тыл противника в результате скоротечного боя разведгруппе Н. С. Сергеева удалось захватить и доставить в штаб дивизии пленного немецкого офицера. При выполнении этого задания Сергеев Н. С. был ранен, но остался в строю, и в октябре 1942 года его назначают помощником начальника разведки 169-й стрелковой дивизии.

После Сталинградской битвы в ноябре 1942 года 169-я стрелковая дивизия была направлена на Брянский фронт и вошла в состав 63-й армии. Летом 1943 года дивизия принимала участие в Орловской стратегической наступательной операции (операция «Кутузов»), в результате которой были освобождены Орёл и Белгород (в честь этого события в Москве прогремел первый салют). С октября 1943 года член ВКП(б).

В июне 1944 года Н. С. Сергеева назначают начальником разведки 129-й Орловской стрелковой дивизии. Дивизия участвует в Белорусской наступательной операции (операция «Багратион»). После разгрома Бобруйской группировки дивизия, двигаясь стремительным маршем на запад, преследовала противника, сбивая его с промежуточных рубежей. 14 июля 1944 года дивизия освобождает Волковыск, 26 июля — Белосток. К 5 сентября дивизия выходит на реку Нарев в районе города Рожан и выводится в резерв 2-го Белорусского фронта.

В 1945 году 129-я сд в составе 3-й армии 3-го Белорусского фронта участвует в Восточно-Прусской операции. В этой операции разведчики Сергеева успешно выполнили поставленные перед ними боевые задачи. В марте 1945 года дивизия вышла к заливу Фриш-Гаф и участвовала в штурме Кёнигсберга.

После взятия Кёнигсберга дивизия начала стремительное наступление на запад. В районе Франкфурт-на-Одере разведчики дивизии форсировали реку Одра, после чего началось наступление на Берлин. После взятия Берлина дивизия продолжала наступление и уже 4 мая 1945 года вышла на реку Эльба в районе г. Бург, где встретилась с американскими войсками. День Победы Николай Сергеевич Сергеев встретил в звании майора.

После войны 
В 1946 году майор Сергеев Н. С. направлен в Москву на Высшие разведывательные курсы Генштаба, после окончания которых в 1947 году он получает назначение в Брест начальником штаба мотострелкового батальона.

В 1948 году направлен в ГСОВГ Германию на должность помощника коменданта немецкого города Ауэ (Саксония).

В 1950 году Н. С. Сергеев — начальник разведки 161-й стрелковой дивизии Прикарпатского военного округа, дислоцированной в г. Изяслав Хмельницкой области.

В 1951—1954 годах Сергеев Н. С. учился на разведывательном факультете в Военной академии имени М. В. Фрунзе. 

После окончания академии служил начальником штаба полка, а затем командиром полка, дислоцированного в городе Тимишоара (Румыния). В 1956 году участвовал в Венгерских событиях 1956 года.

В 1961 году Сергеев Н. С. назначен в Одесский военный округ заместителем командира 59-й гв. мотострелковой дивизии (г. Тирасполь).

В 1963 году он становится самым первым командиром сформированной к тому времени в ГСВГ 6-й отдельной мотострелковой бригады Берлин Карлхорст.

В 1965 году в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Берлине проводится парад советских войск, в котором участвует 6-й отдельная мотострелковая бригада. На параде присутствует Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. За хорошую подготовку бригады к параду А. Н. Косыгин награждает полковника Сергеева Н. С. Почётной грамотой Совета Министров СССР.

В 1966 году полковник Сергеев Н. С. был назначен командиром 14-й гв. мотострелковой дивизии 20-й гв. ОА ГСВГ.

В 1967 году командиру 14-й гв. мсд полковнику Сергееву Н. С. было присвоено воинское звание генерал-майор.

5 мая 1968 года дивизия по приказу Министра обороны была поднята по боевой тревоге и выведена на границу с Чехословакией. 20 августа 1968 года дивизии было приказано войти на территорию ЧССР с целью прикрыть западную границу Чехословакии с ФРГ, при этом не допустить выход частей чехословацкой армии из мест их расположения. Задача была выполнена, и дивизия вернулась в Ютербог к месту своей постоянной дислокации. За отличное выполнение боевой задачи, интернационального долга по защите социалистических завоеваний в Чехословакии и за умелое руководство дивизией комдив Н. С. Сергеев получил благодарность Министра обороны Маршала Советского Союза Гречко А. А. от 17 октября 1968 года, а вскоре награждён орденом Красного Знамени.
В 1969 году Н. С. Сергеев назначен в Москву в Главное управление боевой подготовки Сухопутных войск и назначен начальником 1-го отдела управления боевой подготовки.

В 1977 году генерал-майор Сергеев Н. С. был уволен из Вооруженных Сил по состоянию здоровья.

После службы 
С 1977 года по 1985 год работал начальником отдела кадров Всесоюзного заочного машиностроительного института. При этом активно участвовал в общественной деятельности.

В 1978 году Николай Сергеевич Сергеев был избран председателем Совета ветеранов 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

В 1979 году Н. С. Сергеев стал Почётным гражданином г. Волковыска (Гродненская область Республика Беларусь).

С 1980 года являлся заместителем председателя Объединенного совета народного ополчения Московского комитета ветеранов войны. За большую военно-патриотическую работу Сергеев Н. С. был награждён орденом Почета Российской Федерации. В ноябре 2002 года Высший совет форума «Общественное признание» под председательством академика Е. П. Велихова отметил его плодотворную деятельность Дипломом и Почетным знаком Лауреата.
Умер 21 февраля 2007 года.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
 Орден Почёта
 Орден Красного Знамени (7.6.1945)
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Отечественной войны II степени (13.2.1945)
 Орден Красной Звезды
 Орден Красной Звезды
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945)
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Медаль «За безупречную службу» I степени

 и др. медали

 два ордена ГДР.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Победа 1945. Сергеев Н. С.
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ на сайте Сослуживцев 10-го отдельного танкового батальона

Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС